Дерріл Шеннон (,  21 червня 1968, Беррі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 36-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Вінніпег Джетс», «Баффало Сейбрс», «Атланта Трешерс», «Калгарі Флеймс», «Монреаль Канадієнс», «Крефельд Пінгвін» та «Айсберен Берлін».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Джона Росса Робертсона в складі «Віндзор Комп'ювейр Спітфаєрс» — 1988.
 Чемпіон Німеччини 2003 року в складі «Крефельд Пінгвін».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Крефельд Пінгвін»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Беррі (Онтаріо)